Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1980-1981. 

Ce championnat est disputé par 14 équipes. Il est remporté par le KSV Cercle Bruges.

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme